A 2018-as spanyol szuperkupa volt a spanyol labdarúgó-szuperkupa, azaz a Supercopa de España 35. kiírása. A találkozót a 2017-2018-as spanyol bajnokság és kupa győztese, a Barcelona játszotta a kupadöntős Sevilla ellen. 

A kupa történetében ebben az évben fordult elő először, hogy más országban rendezték meg a találkozót, amelynek helyszíne Marokkó, Tanger városa lett. A kupa sorsa az előző évektől eltérően egy találkozón dőlt el.

A kupát a Barcelona nyerte, miután 2–1-re megnyerte a mérkőzést.

A mérkőzés

Részletek

Jegyzetek

spanyol szuperkupa
Az FC Barcelona mérkőzései
Spanyol labdarúgás